Обон:

 Обон — муниципалитет в Испании
 Обон — японский праздник
 Обон — муниципалитет в Швейцарии, кантон Во
 ОБОН — отряд бойцов особого назначения